Софья Фёдорова:
 Фёдорова, Софья Васильевна (1879—1963) — российская балерина.
 Фёдорова, Софья Вячеславовна (род. 1998) — российская сноубордистка.